En anatomie humaine, le pelvis peut désigner :
 Le petit bassin, partie du corps située sous l'abdomen et contenant entre autres la vessie, le rectum et le périnée.
 Le bassin, partie inférieure du squelette du tronc, constituée du sacrum, du coccyx et des deux os iliaques.
 Le pelvis rénal, appelé aussi pyélon ou bassinet